Алексис Лав (, настоящее имя Донна Николь Гутьеррес (); род. , Сакраменто, Калифорния, США) — американская модель и порноактриса.

Биография 
Дебютировала в качестве порноактрисы в 2006 году, в возрасте 19 лет.

О её работе в индустрии для взрослых семья узнала через MySpace. Поддельную страницу порнографического содержания создал человек, который пригласил членов её семьи в друзья.

Премии и номинации 
 2008 AVN Award номинация — Лучшая новая старлетка
 2008 AVN Award номинация — лучшая сцена триолизма — Facade (вместе с Дейзи Мэри и Jean Val Jean)
 2008 FAME Award номинация — Favorite Female Rookie
 2008 XRCO Award номинация — Cream Dream
 2008 Penthouse Pet of the Month (май)
 2009 AVN Award номинация — лучшая парная лесбийская сцена — Girl Girl Studio 7 (вместе с Tristan Kingsley)
 2009 FAME Award номинация — самая недооценённая звезда
 2009 XRCO Award номинация — Cream Dream

Примечания

Ссылки 
 Интервью Алексис Лав сайту Porn Valley News (28.12.2007).
 Интервью Алексис Лав сайту Gamelink.com.
 Профиль на сайте AVN



Порноактрисы США
Penthouse Pets
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами